Engelbert může být:
 Engelbert (jméno) – mužské jméno
 Engelbert (Groningen) – vesnice, součást města Groningen v Nizozemsku